Der er flere personer ved navn Jørgen Sonne:

 Jørgen Sonne (maler) (1801-1890) – dansk maler (Jørgen Valentin Sonne)
 Jørgen Sonne (forfatter) (1925-2015) – dansk forfatter (Jørgen Jacobsen Sonne)